Дарайя () — район (мінтака) у Сирії, входить до складу провінції Дамаск. Адміністративний центр — м. Дарайя.

Адміністративно поділяється на 3 нохії:
 Дарайя-Центр
 Хаджар-Асвад
 Сахная

Мінтаки Сирії
Провінція Дамаск